Haugenloch ist ein geographischer Name:

 Haugenloch (Alpirsbach), Wohnplatz des Stadtteils Ehlenbogen von Alpirsbach im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Haugenloch (Neckar), linkes Bachtal zu Neckar bei Haugenstein, Stadtteil Bildechingen, Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg